Sawicki ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Sawicki (1877–1952), deutsch-polnischer Theologe
 Jerzy Sawicki (1910–1967), polnischer Jurist
 Kuba Sawicki, polnischer Poolbillard- und Snookerspieler
 Marek Sawicki (* 1958), polnischer Minister für Landwirtschaft und Dorfentwicklung
 Mark Sawicki (* 1962), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Otto Sawicki (1932–2016), deutscher Schauspieler
 Peter Sawicki (* 1957), deutscher Arzt und Medizinwissenschaftler

Siehe auch: 
 Sawitzki
 Sawitzky
 Sawizki
 Savickis